Štvanci můžou být:
 Štvanci (film, 1979) – britský film režiséra J. Lee Thompsona z roku 1979
 Štvanci (film, 1986) – americký film režiséra Richarda Tuggleaa z roku 1986
 Štvanci (seriál) – americký televizní seriál z roku 2006